Wilder Honig steht für:

 Wilder Honig (1972), US-amerikanischer Film von Don Edmonds (1972) 
 Wilder Honig (Theaterstück), Theaterstück von Michael Frayn (1984)

Siehe auch:
 Wild Honey